Уилби: